Pielgrzymi, ojcowie pielgrzymi –  pasażerowie statku Mayflower, którzy przybyli do Nowej Anglii w 1620
 Pielgrzymi – wiersz Algernona Charlesa Swinburne’a
 Pielgrzymi – wiersz Iosifa Brodskiego

Zobacz też 
 pielgrzym